Raymond Bernard Trencavel (+1074), burggraaf van Nîmes
 Raymond Bernard (regisseur) (1891-1977), Frans filmmaker